В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1954 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

Бразилия

Югославия

Франция

Мексика

Группа 2

Венгрия

ФРГ

Турция

Южная Корея

Группа 3

Уругвай

Австрия

Чехословакия

Шотландия

Группа 4

Англия

Швейцария

Италия

Бельгия

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1954
1954